Slag bij Cyzicus (410 v.Chr.), een zeeslag tijdens de Peloponnesische Oorlog waarin een Atheense vloot een Spartaanse vloot versloeg
 Slag bij Cyzicus (74 v.Chr.)
 Slag bij Cyzicus (193)